Asbolus ist:
 Asbolos, ein Kentaur der griechischen Mythologie
 (8405) Asbolus, ein Asteroid aus der Gruppe der Zentauren
 in der klassischen Mythologie ein Hund des Aktaion